Timurlengia é um gênero extinto de dinossauro terópode tiranossauróide encontrado no Uzbequistão, na Formação Bissekty no deserto de Kyzylkum, pertecente ao estágio Turoniano do início do Cretáceo Superior. A espécie-tipo é denominada Timurlengia euotica.

Descoberta
Em meados de 1944, material fóssil, consistindo de ossos únicos de dinossauros pertencendo ao clado Tyrannosauroidea foram descritos na Formação Bissekty  por pesquisadores soviéticos. Em 2004, uma equipe descobriu uma caixa craniana, que teria ancorado os músculos do pescoço do dinossauro e protegido seu cérebro e canais auditivos. A caixa craniana foi armazenada em uma caixa de papelão no Instituto Zoológico da Academia Russa de Ciências, até que o especialista em tiranossauros Steve Brusatte a identificou como uma nova espécie distinta em 2014.

Em 2016, Stephen Louis Brusatte, Alexander Averianov, Hans-Dieter Sues, Amy Muir e Ian B. Butler nomearam e descreveram a espécie-tipo Timurlengia euotica. O gênero é nomeado após Timurleng, fundador do Império Timúrida na Ásia Central. O nome específico euotica é grego para “ouvidos”, porque tomografias detalhadas mostraram que Timurlengia tinha canais auditivos internos longos, para ouvir sons de baixa frequência.

A espécie foi baseada no holótipo, espécime ZIN PH 1146/16, constituído pela caixa craniana. Outros ossos, não pertencentes a um único indivíduo, e descritos em 2012, foram referidos à espécie.

Classificação
Timurlengia foi colocada na superfamília Tyrannosauroidea, em posição basal, como uma possível espécie irmã de Xiongguanlong. Juntos, eles podem representar um clado de formas de focinho longo que pode ter sido o grupo irmão dos Tyrannosauridae.

Abaixo está a análise filogenética sobre a colocação de Timurlengia por D.G Wolfe em sua equipe em 2019.

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 2016